«Полицейская академия» () — цикл комедийных фильмов и сериалов:

 «Полицейская академия» — кинофильм, 1984, США, реж. Хью Уилсон.
 «Полицейская академия 2: Их первое задание» — кинофильм, 1985, США, реж. Джерри Пэрис.
 «Полицейская академия 3: Переподготовка» — кинофильм, 1986, США, реж. Джерри Пэрис.
 «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» — кинофильм, 1987, США, реж. Джим Дрейк.
 «Полицейская академия 5: Место назначения — Майами-Бич» — кинофильм, 1988, США, реж. Алан Майерсон.
 «Полицейская академия 6: Город в осаде» — кинофильм, 1989, США, реж. Питер Бонерз.
 «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» — кинофильм, 1994, США, реж. Алан Меттер.
 «Полицейская академия» — мультсериал, 1988—1989, США.
 «Полицейская академия» — телесериал, 1997—1998, США.

 Другое
 «Полицейская академия» — название футбольного клуба «Баку» в 1997 году.